Geestmerambacht (gemaal) voormalig gemaal  buiten de plaats Aartswoud   waar het ambacht zijn water via de Langereis op de Zuiderzee uitsloeg
 Geestmerambacht (historisch), een van de vier historische ambachten waarin West-Friesland was onderverdeeld, en dat tot 1942 bestond
 Geestmerambacht (polder), polder gelegen in het voormalige ambacht
 Geestmerambacht (recreatiegebied), recreatiegebied in de gemeente Langedijk